Thersandros oder Thersander (griechisch ; lateinisch Thessandrus oder Thessander) ist

in der griechischen Mythologie:
 Thersandros (König von Theben), Sohn des Polyneikes, König von Theben
 Thersandros (Sohn des Sisyphos), Sohn des Sisyphos, Vater des Haliartos und des Koronos
 Thersandros (Gatte der Arethusa), Vater des Hyllos
 Thersandros (Sohn des Agamedides), Vater der Lathria und der Anaxandra

der Name von:
 Thersandros aus Sparta, Sohn des Agamididas, Vater der Lathria und der Anaxandra
 Thersandros aus Orchomenos, Zeitgenosse des Herodot

außerdem:
 (9817) Thersander, Asteroid des Hauptgürtels